Philharmonia steht für:

 Philharmonia Orchestra, London
 Philharmonia (Gattung), Mottengattung aus der Familie Lecithoceridae